Strijkkwartet nr. 16 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 16 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 16 (Villa-Lobos)